Törnqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Törnqvist (1819–1898), schwedischer Architekt
 Gunnar Törnqvist (* 1933), schwedischer Geograph
 Jane Törnqvist (* 1975), schwedische Fußballspielerin
 Linda Törnqvist (* 1996), finnische Unihockeyspielerin
 Marit Törnqvist (* 1964), schwedisch-niederländische Autorin und Illustratorin
 Rebecka Törnqvist (* 1964), schwedische  Pop- und Jazz-Sängerin
 Torbjörn Törnqvist (* 1953), schwedischer Manager